Никола́й Ива́нович Носко́в:
 Носков, Николай Иванович (1922—1971) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Носков, Николай Иванович (род. 1956) — российский музыкант, певец и композитор.